Az 2000-es Tippeligaen volt az 56. alkalommal megrendezett, legmagasabb szintű labdarúgó-bajnokság Norvégiában.

A címvédő a Rosenborg volt. A szezont újra a Rosenborg csapata nyerte, a bajnokság történetében tizenötödjére.

Tabella

Osztályozó 
A Sogndal csapata nyert 3–3-as összesítéssel és idegenben lőtt gólokkal a Vålerenga ellen, a Vålerenga kiesett a másodosztályba, míg a Sogndal feljutott az első osztályba.

Eredmények
 1. mérkőzés: Sogndal 1–1 Vålerenga
 2. mérkőzés: Vålerenga 2–2 Sogndal

Meccstáblázat

Statisztikák

Góllövőlista

Jegyzetek

További információk 
 

Norvég labdarúgó-bajnokság
Eliteserien szezonok